Colombe (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Colombe (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Colombe (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy